Chingachgook (delawarisch „Große Schlange“) steht für:

 eine Figur aus dem Lederstrumpf-Romanzyklus, siehe Lederstrumpf #Hauptfiguren und ihre Vorbilder
 Chingachgook, die große Schlange, DDR-Spielfilm von 1967